— авизо японского императорского флота, участвовавшее в русско-японской войне. Назван в честь «Тихая-дзё», одного из замков в Осаке.

Ссылки 
 Авизо «Чихайя»
 [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/1999_05/08.htm Канонерские лодки]

Военные корабли Японии
Авизо